«Гарри и сын» () — американский кинофильм. Слоган — «Only a hard-nose writes off his kid — Only a hero has the courage to change».

Сюжет 

Фильм о взаимоотношениях простого американского рабочего Гарри (Пол Ньюман) со своим сыном Говардом (Робби Бенсон). Гарри теряет работу по состоянию здоровья. Говард решает вопрос о выборе своего жизненного пути.

В ролях 
 Пол Ньюман — Гарри Кич / Harry Keach
 Робби Бенсон — Говард Кич / Howard Keach
 Эллен Баркин — Кэти Виловски / Katie Wilowski
 Уилфорд Бримли — Том Кич / Tom Keach
 Джудит Айви — Салли / Sally
 Осси Дэвис — Рэймонд / Raymond
 Морган Фриман — Симановски / Siemanowski
 Джоан Вудворд — Лилли / Lilly
  — Нина / Nina
 Мори Чайкин — Лоуренс / Lawrence

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы Пола Ньюмана
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1984 года